Panca Mulya (Banyuasin I), een plaats in Indonesië
Panca Mulya (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing